Ambohimandroso, une commune urbaine malgache située dans la partie sud-est de la région de la Haute Matsiatra ;
 Ambohimandroso, une ville et une municipalité rurale malgache du District d'Antanifotsy, située dans la partie est de la région de Vakinankaratra, dans la province d'Antananarivo ;
 Ambohimandroso, une commune urbaine malgache située dans la partie nord de la région d'Atsimo-Atsinanana.